Bendorf kan syfta på:

 Bendorf, Haut-Rhin – fransk kommun i departementet Haut-Rhin
 Bendorf, Rheinland-Pfalz – tysk stad i delstaten Rheinland-Pfalz
 Bendorf, Schleswig-Holstein – tysk kommun i delstaten Schleswig-Holstein